Valfroide peut désigner :
 le Valfroide ou Arvette, un torrent de France, en Savoie ;
 Valfroide, un hameau de France, sur la commune de la Grave, dans les Hautes-Alpes.